Роберт Де Ниро-младший (, род. 17 августа 1943 года) — американский актёр, режиссёр и продюсер.

Обладатель премий «Оскар» (1975, 1981) и «Золотой глобус» (1981, 2011). В качестве актёра снялся в 110 фильмах, выступил продюсером более чем в 35 картинах. По состоянию на конец 2017 года 140 раз был номинирован на самые престижные кинопремии, из которых в 49 случаях одерживал победу.

В качестве актёра кино

В качестве режиссёра и продюсера кино

Ссылки 
 

Роберт Де Ниро
Де Ниро, Роберт
Де Ниро, Роберт